Kalonda (Kalonda), település Szlovákiában a Losonci járásban
Kalonda (Calonda), Korond melletti domb és fennsík, szétszórt tanyákkal (Romániában, Hargita megyében)